Qunnerit bezeichnet:
 Qunnerit (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qunnerit (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland